Bouchy peut désigner :

Patronyme 
 François Bouchy (~1971-), astronome français.
 Pierre-Henri Bouchy (1818-1886), ecclésiastique français.

Géographie 
 Bouchy-Saint-Genest, commune française du département de la Marne.

Homonymie de patronyme